Calamity Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Calamity Mesa (Colorado)	
 Calamity Mesa (Utah)